Гольденвейзер, Александр:
 Гольденвейзер, Александр Александрович (1880—1940) — американский антрополог, сын А. С. Гольденвейзера.
 Гольденвейзер, Александр Борисович (1875—1961) — российский пианист и музыкальный педагог, сын Б. С. Гольденвейзера.
 Гольденвейзер, Александр Соломонович (1855—1915) — российский юрист, адвокат и публицист, брат Б. С. Гольденвейзера.